Phakopsora är ett släkte av svampar. Phakopsora ingår i familjen Phakopsoraceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Phakopsora